Râul Cheia se poate referi la:

 Râul Cheia, Dâmbovița
 Râul Cheia, Olănești

 Râul Cheia de sub Grind
 Râul Cheia Păscoaia
 Râul Cheia Rea

Vezi și 
 Cheia (dezambiguizare)

 Râul Cheii (dezambiguizare)
 Râul Cheița (dezambiguizare)
 Râul Valea Cheii (dezambiguizare)

Toponime românești